Clough kan avse

Personer
 Arthur Hugh Clough (1819–1861), brittisk författare
 Brian Clough (1935–2004), engelsk fotbollsspelare och manager
 David Marston Clough (1846–1924), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Minnesota
 Dorothy Clough (född 1930), engelsk-svensk keramiker
 Geoffrey Clough Ainsworth (1905–1998), brittisk mykolog och vetenskapshistoriker
 Nigel Clough (född 1966), engelsk fotbollsspelare och manager

Geografi

Antarktis
 Mount Clough

Storbritannien
 Clough Head
 Clough River
 Thorngumbald Clough

Se även
 Clough Brook – flera
 Clough Point – flera

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor